Velle ist der Name zweier französischer Gemeinden:
 Velle-le-Châtel im Département Haute-Saône
 Velle-sur-Moselle im Département Meurthe-et-Moselle

Velle ist der Familienname von
 Louis Velle (1926–2023), französischer Schauspieler und Drehbuchautor

Velle ist der Künstlername von
 La Velle (Louise Lavelle McKinnie Duggan; 1944–2016), US-amerikanische Sängerin

Siehe auch:
 Vell
 Welle (Begriffsklärung)
 Velles